Wudang (ou Wu-Tang) peut désigner :

 Wudang shan, montagne sacrée en Chine.
 Mont Beiwudang, une autre montagne sacrée en Chine.
 District de Wudang, région administrative en Chine

 Wudang quan, distinction des arts martiaux chinois
 Secte de Wudang, dans les romans et films chinois
 Wu-Tang Clan, groupe musical américain.
 Shaolin and Wu Tang, un film de kung-fu
 Wu-Tang: Shaolin Style, un jeu vidéo
 Shaolin vs. Wu-Tang, un album de Raekwon
 Wu-Tang: An American Saga, une série télévisée racontant l'histoire du groupe de rap.